L'édition 2001 du tournoi de tennis de la côte Pacifique se déroule à San José du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Greg Rusedski remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Andre Agassi.

 En double, Mark Knowles et Brian MacPhie décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jan-Michael Gambill et Jonathan Stark. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2001
San Jose
Tennis aux États-Unis en 2001
Sport en Californie en 2001
Tennis en février 2001
Tennis en mars 2001